Лемэр () — французская фамилия. Известные носители:
 Лемэр, Алексис (род. 1980) — «человек-калькулятор», специалист по искусственному интеллекту из университета Реймса, рекордсмен по вычислениям в уме корней 13-й степени.
 Лемэр, Гислен (1972) — французский дзюдоист.
 Лемэр, Франс Шарль (род. 1927) — бельгийский музыковед.

См. также